George Miller (1891-1982) – kongresmen z Kalifornii
 George Miller (ur. 1943) – australijski reżyser szkockiego pochodzenia, twórca Niekończącej się opowieści 2
 George Miller (ur. 1945) – kongresmen z Kalifornii
 George Miller (ur. 1945) – wł. George Miliotis – australijski reżyser i lekarz, twórca serii Mad Max

Zobacz też 
 George Miller Beard
 George Müller